FortaRock golftoernooi, een jaarlijks toernooi op de kalender van PGA Holland
 FortaRock Festival, een metalmuziekfestival in Nijmegen